Ледренгем () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Ворму, в 50 км от Лилля.

Население (2017) — 661 человек.

Экономика 
Основным видом деятельности является сельскохозяйственное производство. Выращиваются зерновые (пшеница, ячмень, овес), лен, кормовая и сахарной свекла, картофель, распространено садоводство, животноводство (коровы, свиньи, птицы, и т. д.).

Имеется также несколько небольших предприятий, в том числе оказывающих медицинские услуги.

Примечания

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Города Нор — Па-де-Кале